Heartstopper puede referirse a:
 Heartstopper, película de 2006.
 Heartstopper, sencillo de Emilíana Torrini.
 Heartstopper, webcómic y novela gráfica de Alice Oseman.
 Heartstopper, serie de televisión basada en la anterior.